Neve

Pessoas
Neve Campbell
Patrick Nève

Localidades

Ilha da Neve

Neves Paulista

Veja também
Neves

Desambiguação